— посёлок в Японии, находящийся в уезде Сораку префектуры Киото.

Географическое положение 
Посёлок расположен на реке Кидзу на острове Хонсю в префектуре Киото региона Кинки. С ним граничат города Кидзугава, Нара, посёлок Вадзука и село Минамиямасиро.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Киото